Venom (pronúncia: vênam) é uma palavra inglesa que significa peçonha em português.
Também pode significar:

 Venom (Marvel Comics) - personagem dos quadrinhos Marvel Comics, originalmente introduzido na revista do Homem-Aranha
 Eddie Brock - A primeira e mais conhecida versão da personagem
 Flash Thompson - terceiro hospedeiro do personagem, também chamado "Agente Venom"
 Venom (filme) - filme baseado no personagem, protagonizado por Tom Hardy
 Venom (banda) - do gênero Black metal
 "Venom (1981)" - filme de 1981
 "Venom (2005)" - filme americano de 2005
 Venom (álbum) - álbum da banda Bullet for My Valentine

Ver também 
 Venom

Desambiguação